Anthony van Hoboken (musicoloog), 1887-1983
 Anthony van Hoboken (reder), 1756-1850